Туокслахти () — промежуточная станция на 250,9 перегона Сортавала — Кааламо линии Сортавала — Суоярви I.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в посёлке Туокслахти на территории Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелии.

Расположен на однопутном перегоне Куокканиэми — Сортавала.

Туокслахти находится на линии с полуавтоблокировкой. Имеется пассажирское здание, однако зал ожидания с 1990-х годов закрыт, билетная касса не работает. Проходящие пассажирские поезда остановки в Туокслахти не делают. Имеет остановку лишь пригородный поезд сообщением Кузнечное — Сортавала — Кузнечное.

На станции установлен новый пассажирский павильон, а также информационные таблички с названием станции.

История 
Участок Сортавала — Вяртсиля —  был открыт 01.11.1894.

Разъезд Туокслахти, административно подчинявшийся станции Сортавала, появился в расписаниях в 1899 году. Место для него располагалось у устья реки Китенйоки, где образовались плотные деревенские поселения. Примерно в пяти километрах выше по реке находились деревообрабатывающая и бумажная фабрика Ниемискоски. Позднее разъезд получил статус станции. На 1923 год станция имела два боковых пути. Здание вокзала, построенное в 1927 году, было уничтожено пожаром во время Советско-финской войны (1941—1944), а в 1943 году на его месте было построено новое здание. Во время войны станция снова превратилась в небольшой разъезд.

Примечания

Ссылки

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Сортавальский район